Мария де Лузиньян ():
 Мария де Лузиньян (до 1215 1251/53) — графиня де Бриенн.
 Мария де Лузиньян (ум. 1260) — графиня д’Э (1246—1260).
 Мария де Лузиньян (1273—1319) — дочь короля Кипра Гуго III; в замужестве — королева Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики.